SanoPass este o companie fondată la finalul anului 2018 de către Andrei Vasile și Mihai Vădan. Aceasta face parte din domeniul  și oferă utilizatorilor din România cea mai variată gamă de servicii și parteneri medicali.

Despre produs 
SanoPass are astăzi cea mai mare rețea de clinici partenere - peste 880 de clinici medicale și peste 10.000 de medici; rețeaua de clinici partenere include atât clinici de proximitate, cât și nume mari, precum: Sanador, Synevo, Clinica Sante, Laurus Medical, Dorna Medical, Centrul Medical Alexis, Arcadia, Affidea, SanaMed etc.

Pe lângă acestea aplicația mobilă oferă: Dosar Medical Electronic, Telemedicină (Consiliere Medicală Telefonică), acces la farmacie online și asigurători, o linie telefonică dedicată pentru psihoterapie, dar și oferte speciale prin parteneriate importante încheiate cu Mastercard, NN sau Dr. Max.

Aplicația SanoPass este deschisă B2C (persoane fizice), cât și  (companii), oferind, în acest moment, cea mai variată gamă de servicii medicale de prevenție ce pot fi găsite sub aceeași umbrelă.

Diferentiatorii principali SanoPass 

 O singură aplicație mobilă pentru toate serviciile medicale, sport și nutriție; aplicația este dezvoltată nativ iOS și Android.
 Cea mai mare rețea de clinici partenere (peste 880), incluzând:
 cea mai mare rețea de clinici pentru analize medicale (inclusiv testul RT-PCR);
 cea mai mare rețea de clinici unde poți efectua un control la Medicină Generală și Internă;
 cea mai mare rețea de clinici de Medicina Muncii.

 Programare garantată pe specialitate si pe oraș în sub 48h;
 Consiliere Medicală Telefonică, serviciu non-stop și nelimitat;
 Ușurință în utilizare, atât pentru client, cat si pentru furnizorul de servicii;
 Maximizarea valorii percepute de către utilizator și de către furnizorul de servicii, motiv pentru care oferta specifică adresată fiecărei categorii este transparentă 100 %;
 Complementaritate și intuitivitatea în oferta de servicii, ambele stând la baza modului in care SanoPass selectează partenerii și configureaza ofertele;
 Controlul se află în mainile utilizatorului, acesta având la indemână toata informația si puterea de a decide pașii și calea de urmat în legatură cu propria sănătate;

Diferențiatori B2B SanoPass 

 Returnarea bugetului neconsumat la finalul anului contractual - model unic în Europa;
 Personalizare la nivel de individ a abonamentelor medicale oferite de către companii proprilor angajați;
 Raportare transparentă a bugetului consumat/ neutilizat.

Diferențiatori B2C SanoPass 

 Posibilitatea de a plăti doar pentru serviciu utilizat, soluție integrată de card on file, direct în aplicația SanoPass;
 Spațiu de stocare în Cloud, securizat prin biometrie, pentru întregul Dosar Medical;
 Servicii Medicale gratuite prin intermediul parteneriatului cu Mastercard.

SanoPass în 2021

SanoPass FIT 
SanoPass FIT este un produs complementar produsului medical. Acesta a fost lansat în iulie 2021. SanoPass FIT are peste 30 de sali de fitness sau studiouri de aerobic disponibile în aplicație.

SanoPass Internațional 
Compania a început procesul de internaționalizare, iar în iulie 2021 a participat ca sponsor la conferința Hackathon, urmând să ia sub mentorat cele mai bune 3 start-up-uri prezente la conferința din Moldova.

Planurile de extindere internațională vizează pentru anul 2021: Moldova și Bulgaria.

Inteligență Artificială 
SanoPass a început dezvoltarea și integrarea în aplicația mobilă și pe site a unui symptom checker denumit MedicU. Acesta este instrumentul creat pentru a ajuta pacienții cu un diagnosticul preliminar. Folosind inteligența artificială pentru a verifica simptomele și posibilele cauze a acestora, MedicU ghidează apoi pacienții către serviciile medicale adecvate, urmând să aibă integrare 100 % cu aplicația mobilă SanoPass.

Scurt Istoric 
De la începutul anului 2019 până în mai 2020, SanoPass a funcționat ca o alternativă la abonamentele medicale clasice. În mai 2020, compania a pivotat și devenit aplicația completă de prevenție medicală, integrând mai multe soluții medicale: Consiliere Medicală Telefonică, Asigurători, Farmacie Online etc.

În noiembrie 2020, SanoPass a lansat în colaborare cu Mastercard una dintre cele mai importante campanii din România, pe zona de prevenție medicală. Aplicația SanoPass a fost deschisă în premieră pentru persoane fizice, iar deținătorii de carduri Mastercard au primit beneficii medicale gratuite, în funcție de tipul cardului deținut. Campania se desfășoară până la finalul anului 2021, iar detaliile acesteia pot fi găsite aici.

Evoluția Aplicației Mobile 
Prima versiune a aplicațiilor mobile (Android și iOS) a fost lansată în iunie 2019, conținând funcționalități de bază: afișarea abonamentelor și lista clinicilor partenere (geolocalizare).

În 2020, au fost lansate 2 noi versiuni. Prin versiunea lansată în noiembrie 2020 aplicația a fost deschisă pentru persoanele fizice (B2C), a fost îmbunătățită experiența utilizatorilor și au fost adăugate funcționalități și integrari noi.

Ultima versiune a aplicației mobile a fost actualizată în iulie 2020, iar aceasta include rețeaua de săli de sport SanoPass FIT, abonamente stomatologice dedicate Clinicii Dr. Leahu și posibilitatea de a accesa un medic prin telefon de oriunde din Uniunea Europeană.

Finanțări 
SanoPass a obținut două finanțări care însumează aproximativ 1.3 milioane €.

Pe 10 martie 2020 compania a atras o investiție de 400 000€. La această rundă au contribuit cu câte 150 000€ două fonduri de investiții: Cleverage Venture Capital și Founder Bridge, în timp ce suma rămasă a fost strânsă prin intermediul platformei de crowdfunding SeedBlink. Suma disponibilă pe SeedBlink a fost suprascrisă în mai puțin de o oră.

Pe 30 aprilie 2021, SanoPass a atras o nouă rundă de investiții de aproximativ 850 000 €. Lead Investor în această rundă a fost fondul Cleverage Venture Capital, care a alocat 200 000 €. Aproximativ 650 000 € au fost strânși prin intermediul platformei de crowdfunding SeedBlink.
Fondări în 2018
Companii de servicii medicale din România